Thomas Scanlon ist der Name folgender Personen:

* Thomas Scanlon (Mathematiker), US-amerikanischer Mathematiker
 Thomas E. Scanlon (1896–1955), US-amerikanischer Politiker
 Thomas M. Scanlon (* 1940), US-amerikanischer Philosoph